Il doppio del torneo di tennis Bielefeld Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carl Limberger e Florin Segărceanu che hanno battuto in finale Mark Keil e Francisco Montana 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jonathan Canter /  Bruce Derlin (primo turno)
 David Rikl /  Tomáš Anzari (primo turno)

 David Adams /  Ģirts Dzelde (semifinali)
 Josef Čihák /  Dmitrij Poljakov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bielefeld Challenger 1991